Christian Brune ist der Name folgender Personen:

* Christian Brune (Maler) (1789–1819), französischer Maler 
 Christian Ferdinand Brune (1755–1824), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter